

Giochi 
 Middle-earth Enterprises – azienda d'intrattenimento statunitense
 Middle-earth Collectible Card Game – gioco di carte da collezione della Iron Crown Enterprises
 Middle-earth Role Playing – gioco di ruolo della Iron Crown Enterprises

Musica 
 Middle Earth – locale da musica di Londra
 Middle Earth – album di Andrea Pellegrini del 2000
 Middle Earth – album di Bob Catley del 2001

Videogiochi 
 La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor (Middle-earth: Shadow of Mordor) – videogioco del 2014
 La Terra di Mezzo: L'ombra della guerra (Middle-earth: Shadow of War) – videogioco del 2017